Zavjetrinskim otocima nazivaju se otočne grupe ili njihovi dijelovi koji su okrenuti u smjeru iz kojeg dolaze vrlo postojani Pasatni vjetrovi. Ti vjetrovi pušu u tropskim morskim područjima. Suprotno tome su privjetrinski otoci. Na zemljopisnim kartama se nalaze pod imenima Windward Islands (engleski), Îles au vent, Îles du vent (francuski), Islas de Barlavento (španjolski) ili Bovenwindse Eilanden (nizozemski).

Zavjetrinskim otocima se nazivaju:
 Zavjetrinski otoci (Antili) u Karibima
 Zavjetrinski otoci (Društveni otoci), Îles du Vent, dio Društvenih otoka, u Tihom oceanu
 Ilhas do Barlavento, dio Zelenortskih otoka, u Atlantiku 
 "Windward Islands" kako se nazivaju "Southeastern Islands" otočnog niza Hawaiia

Vidi i:Privjetrinski otoci